Europeiska cupvinnarcupen 1980/1981 vanns av Dinamo Tbilisi från dåvarande Sovjetunionen som i finalen slog Carl Zeiss Jena från det dåvarande Östtyskland med 2-1. Real Madrid skickade sitt reservlag Real Madrid Castilla.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1980/1981 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1980 i Europa
1981 i Europa
Fotbollssäsongen 1980/1981
1980/1981